Imię i nazwisko Thomas Hicks nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Hicks (1823-1890) – amerykański malarz
 Thomas Hicks (1876-1952) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Thomas Hicks (1918-1992) – amerykański bobsleista, medalista olimpijski